302. Infanterie-Division steht für:

 302. Infanterie-Division (Deutsches Kaiserreich), Großverband des Deutschen Heeres im Ersten Weltkrieg
 302. Infanterie-Division (Wehrmacht), Großverband des Heeres der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg